Ариэ́ль Кэ́ролайн Ке́ббел (, родилась 19 февраля 1985, Уинтер-Парк) — американская актриса и модель.

Биография 
Ариэль родилась и выросла во Флориде. Ещё в детстве она решила стать актрисой. Окончила высшую школу на семестр раньше. Участвовала в конкурсе «Мисс Флорида» среди подростков. В 2009 году во второй раз попала в список самых «горячих» девушек по версии журнала «Maxim», заняв в нём 48 место.

Карьера 
В первую же неделю после приезда в Лос-Анджелес в 2003 году Ариэль получила роль в телесериале «Девочки Гилмор». В 2004 году она снялась в роли Хезер Ханки в фильме «Улётный транспорт», а также в одном из эпизодов популярного телесериала «Закон и порядок. Отряд специального назначения». В 2005 году Кеббел снялась в фильме «Американский пирог 4. Музыкальный лагерь». А в 2006 году сыграла главную роль в фильме ужасов японского режиссёра Такаси Симидзу «Проклятие 2». Ариэль описала свою героиню в фильме так: «девочка, которую вы видите на заднем плане всех эпизодов, хочет быть частью сразу всего, но у неё это никогда не получается».. В 2009 году актриса снялась в телесериале «Дневники вампира» в роли Алексии «Лекси» Брэнсон. В 2010 году её можно было увидеть в эпизоде сериала «Настоящая кровь». В период с 2011 по 2013 год Кеббел исполняла роль Ванессы Шоу в сериале «90210: Новое поколение», а в период с 2017 по 2018 год — Оливии Чарити в сериале «Миднайт, Техас».

В феврале 2018 года состоялась мировая премьера романтической драмы «Пятьдесят оттенков свободы» при участии Кеббел. Ей досталась роль Джии Матео, архитектора нового дома Кристиана Грея. В 2021 году на экраны вышел фильм «После. Глава 3» с Ариэль в роли Кимберли. В конце августа этого года в российский прокат выйдет четвертая глава франшизы «После», также снятая при участии актрисы. Фильмы серии «После» основаны на романах-бестселлерах Анны Тодд и успешны в прокате во всем мире.

Карьера модели 
 2002 год — Мисс Флорида среди подростков.
 2005 год — 95-е место в списке «горячих девушек» журнала Maxim.
 2008 год — 54-е место в списке «самых сексуальных женщин мира» по хорватской версии журнала FHM.
 2009 год — 48-е место в списке «горячих девушек» журнала Maxim.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США